Антонівське — село в Україні, Межівському районі Дніпропетровської області. 
 Антоновська —  село в Бабаєвському районі Вологодської області.